Георги Цветков може да се отнася до:
 Георги Цветков Дримколски (1860-1905) – македонски революционер, сърбоманин
 Георги Цветков (р. 1925) – български футболист (ЦСКА) и треньор
 Георги Цветков (1940-2009) – български учен (професор, инженер, икономист)
 Георги Цветков (р. 1947) – български футболист („Левски“, София) и треньор
 Георги Цветков Петков (р. 1956) – български самбист, борец

Източници